Ліга чемпіонів АФК 2022 — 41-й розіграш головного клубного футбольного турніру Азійської конфедерації футбола (АФК) і 20-й під назвою Ліга чемпіонів АФК. Титул переможця захищає клуб із Саудівської Аравії Аль-Гіляль (Ер-Ріяд).

Формат і учасники 
В турнірі взяли участь 49 клубів із 20 асоціацій. Клуби розділені на Східну і Західну зони. В основному раунді взяли участь 40 клубів (по 20 із кожної зони). 32 клуби пройшли туди на пряму, решта боролись за вихід в груповий турнір через сито кваліфікації.<p> Клуби із Східної та Західної зони зустрілися між собою лише у фіналі.

Розклад матчів і жеребкувань

Кваліфікаційні раунди

Попередній раунд 
Клуб Шан Юнайтед знявся зі змагань.

!colspan="3"|Східна зона

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|8 березня 2022

|}

Плей-оф 
Клуб Чанчунь Ятай знявся зі змагань.

!colspan="3"|Західна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|15 березня 2022

|-
!colspan="3"|Східна зона

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|15 березня 2022

|}

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Плей-оф

1/8 фіналу 

!colspan="3"|Західна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|3 лютого 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|4 лютого 2023

|-
!colspan="3"|Східна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|18 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|19 серпня 2022

|}

1/4 фіналу 

!colspan="3"|Західна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|7 лютого 2023
|-
!colspan="3"|Східна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|22 серпня 2022

|}

1/2 фіналу 

!colspan="3"|Західна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|10 лютого 2023
|-
!colspan="3"|Східна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|25 серпня 2022

|}

Фінал

Див. також 
 Кубок АФК 2022

Примітки

Посилання 
 Ліга чемпіонів АФК на soccerway

2022
2022 у футболі
2023 у футболі
2022 в азійському спорті
2023 в азійському спорті